Баскетболист года конференции Horizon League () — ежегодная баскетбольная награда, вручаемая по результатам голосования лучшему баскетболисту среди студентов конференции Horizon League, входящей в первый дивизион NCAA. Голосование проводится среди главных тренеров команд, входящих в конференцию, причём свои голоса тренеры подают по окончании регулярного чемпионата, но перед стартом плей-офф, то есть в начале марта, однако они не могут голосовать за собственных подопечных. Награда была учреждена и впервые вручена Кэлвину Гарретту из Университета Орала Робертса в сезоне 1979/80 годов.

Конференция официально начала свою деятельность 16 июня 1979 года, и тогда в неё входило шесть команд. Сначала она называлась Midwestern City Conference (MCC), через шесть лет, с сезона 1985/86 годов, за счёт расширения другими видами спорта стала называться Midwestern Collegiate Conference, но только 4 июня 2001 года получила своё нынешнее название, отчасти из-за того, что её аббревиатура вызывала путаницу с конференцией Mid-Continent, где использовалась идентичная. С течением времени, при образовании новых университетов, число команд в конференции увеличивалось до двенадцати (в данный момент их десять). В 2000-х годах в неё включили команды университета штата Огайо в Янгстауне, Индианского университета в Вальпараисо, Оклендского университета и университета Северного Кентукки и помимо того перевели в другие конференции команды университета Батлера и университета Лойолы в Чикаго.

Пять игроков: Альфредрик Хьюз, Байрон Ларкин, Брайан Грант, Рашад Филлипс и Кайфер Сайкс получали данный трофей дважды, но только Хьюз получал его три раза. Два раза обладателями этой премии становились сразу два игрока (1981 и 1983). Чаще других обладателями этой награды становились баскетболисты университета Батлера (7 раз), университета Лойолы в Чикаго (6 раз), университета Ксавьера и университета Милосердия в Детройте (по 5 раз).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты года конференций NCAA